Wushi bezeichnet:

 Wuschi, eine Niger-Kongo-Sprache
 den Kreis Uqturpan (chinesisch Wushi; 乌什县) im Autonomen Gebiet Xinjiang, Volksrepublik 
 die Großgemeinde Wushi (乌石镇) im Stadtbezirk Huangshan, Provinz Anhui, Volksrepublik China siehe Wushi (Huangshan)
 die Großgemeinde Wushi (乌石镇) in der kreisfreien Stadt Leizhou, Provinz Guangdong, Volksrepublik China siehe Wushi (Leizhou)
 die Großgemeinde Wushi (乌石镇) im Kreis Luchuan, Autonomes Gebiet Guangxi, Volksrepublik China siehe Wushi (Luchuan)
 die Großgemeinde Wushi (伍市镇) im Kreis Pingjiang, Provinz Hunan, Volksrepublik China, siehe Wushi (Pingjiang)
 die Großgemeinde Wushi (乌石镇) im Kreis Qujiang, Provinz Guangdong, Volksrepublik China siehe Wushi (Qujiang)
 die Großgemeinde Wushi (乌什镇) im Kreis Uqturpan, Autonomes Gebiet Xinjiang, Volksrepublik China; siehe Wushi (Uqkurgan)
 die Großgemeinde Wushi (乌石镇) im Kreis Xiangtan, Provinz Hunan, Volksrepublik China siehe Wushi (Xiangtan)
 die Großgemeinde Wushi (乌石镇) im Kreis Zixi, Provinz Jiangxi, Volksrepublik China siehe Wushi (Zixi)
 die Gemeinde Wushi (五十乡) im Autonomen Kreis Huzhu, Provinz Qinghai, Volksrepublik China; siehe Wushi (Huzhu)